Dymitr z Tesalonik (zm. 306) – święty kościołów katolickiego i prawosławnego
 Dymitr Doński (1350–1389) – wielki książę moskiewski od 1359 roku, święty kościoła prawosławnego
 Dymitr Iwanowicz (1582–1591) – syn Iwana Groźnego, święty kościoła prawosławnego
 Dymitr Rostowski, Dymitr Tuptało, Daniel Tuptało, Daniił Sanicz Tuptało (1651–1709) – metropolita rostowski, święty kościoła prawosławnego